Venus in Furs může být:

 „Venus in Furs“ – píseň skupiny The Velvet Underground
 anglický název knihy Venus im Pelz od Leopolda von Sacher-Masocha
 Venus in Furs (film, 1965) – film z roku 1965 (režie Piero Heliczer)
 Venus in Furs (film, 1967) – film z roku 1967 (režie Joseph Marzano)